Een nes, nis of neus is een oud woord voor een landtong in nauwe zin of een stuk buitendijks gelegen land in ruime zin, dat vroeger veel gebruikt werd in Nederland. Als naam leeft het voort in vele plaatsnamen, waarbij het ook vaak als achtervoegsel gebruikt wordt.

Geografie 

Nederland
Nes aan de Amstel, dorp in de gemeente Amstelveen in de provincie Noord-Holland
Nes (Ameland), dorp op het Friese waddeneiland Ameland in de gemeente Ameland
Nes (waterschap), voormalig waterschap op het Friese waddeneiland Ameland
Nes (Amsterdam), straat in de binnenstad van Amsterdam
Nes (Heerenveen), dorp in de Friese gemeente Heerenveen
Nes (Delfzijl), streekje in de Groningse gemeente Eemsdelta
Nes (Noardeast-Fryslân), dorp in de Friese gemeente Noardeast-Fryslân
Nes (Schagen), buurtschap in de gemeente Schagen in de provincie Noord-Holland
De Nes (Waterland), polder in de gemeente Waterland in de provincie Noord-Holland
De Nes (Stichtse Vecht), natuurgebied en/of voormalig eiland/buitenplaats in de Utrechtse gemeente Stichtse Vecht
De Nes (Súdwest-Fryslân), buurtschap in de provincie Friesland
De Nes (Texel), buurtschap in de gemeente Texel in de provincie Noord-Holland
Abbenes, dorp in de Haarlemmermeerpolder
Bernisse (water), een water op Voorne-Putten in Zuid-Holland
Bolnes, plaats in Zuid-Holland
Eemnes, stad en gemeente in de Nederlandse provincie Utrecht
Hontenisse, dorp in de gemeente Hulst in Zeeuws-Vlaanderen
Lubbenes, voormalige hofstede in Utrecht 
Pernis, dorp tussen de havens van de gemeente Rotterdam
Renesse, dorp op Schouwen-Duiveland in Zeeland
Scherpenisse, dorp in de gemeente Tholen in Zeeland 
Spijkenisse, stad op het eiland Putten, Zuid-Holland 
Terneuzen, stad en gemeente in Zeeuws-Vlaanderen 
Wijdenes, vissershaventje aan het IJsselmeer, tussen Hoorn en Enkhuizen

Noorwegen
Nes (Agder), een plaats en voormalige gemeente in de Noorse provincie Agder
Nes (Trøndelag), plaats en voormalige gemeente in de Noorse provincie Trøndelag
Nes (Viken), gemeente in de Noorse provincie Viken
Nesbyen, gemeente in de Noorse provincie Viken, tot 2000 ook  Nes

Andere landen
Nes (Eysturoy), plaats op het eiland Eysturoy Faeröer
Nes (Nenetsië), plaats ten zuidwesten van het Kanin-schiereiland van het Russische autonome district Nenetsië
Nes (rivier), rivier in Nenetsië, uitmondend in de Barentszzee
Nesmeer, meer in het zuiden van Nenetsië
Nes (Vágur), dorp op het eiland Suðuroy op de Faeröer
Nes Ammim, een dorp in Israël
Nes Ziona, een stad in Israël
Cap Gris, in noordwest Frankrijk, toen dit gebied nog deel uitmaakte van de 17 Nederlanden heetten ze Kaap Grijzenesse en Kaap Blankenesse
Cap Gris-Nez 
Cap Blanc-Nez

Personen 
Aert Jansse van Nes (1626 - 1693), een Nederlands marineofficier
Anouk van Nes (1971), een Nederlands actrice
Eeke van Nes (1969), een Nederlands roeister
Hadriaan van Nes (1942), een Nederlands roeier
Jard van Nes (1948), een Nederlands mezzosopraan
Jan Jansse van Nes (1631 - 1680), een Nederlandse admiraal

Andere betekenissen 
Hr.Ms. Van Nes, de naam van verscheidene Nederlandse marineschepen (doorverwijspagina)
Nes (geslacht), een vissengeslacht

Nintendo Entertainment System, 8 bit-spelcomputer uitgebracht door Nintendo

Zie ook 
Nesse (doorverwijspagina)